Some Girls puede referirse a:

 Some Girls (1978), álbum de la banda británica The Rolling Stones.
 «Some Girls» (1978), canción de la banda británica The Rolling Stones.
 «Some Girls» (1979), canción de Racey.
 «Some Girls» (2004), canción de Rachel Stevens.
 «Some Girls» (2004), canción de JC Chasez.
 «Some Girls» (2012), canción de Madonna.